Андре́й Ю́рьевич Гри́цман (род.  26 февраля 1947, Москва) — русский и американский поэт, эссеист, переводчик, редактор международного журнала поэзии «Интерпоэзия», издающегося на двух языках.

Биография 
Родился в 1947 г. в Москве в семье врачей. Окончил Первый медицинский институт им. Сеченова в Москве. Кандидат медицинских наук.

С 1981 г. живёт в США, работает врачом.

Пишет по-русски и по-английски.
В 1998 г. закончил программу литературного факультета Университета Вермонта и получил степень магистра искусств (2-я учёная степень) по американской поэзии.

Публикуется в России в журналах «Октябрь», «Новый мир», «Дети Ра», «Арион», «Вестник Европы», «Новая Юность», на сайтах «Вавилон», «Сетевая словесность»; за рубежом: «Новый журнал», «СЛОВО-WORD», «Иерусалимский журнал», «Зарубежные записки», «Крещатик» (Германия) и др.

Стихи включены в антологию русской зарубежной поэзии «Освобождённый Улисс», в англоязычные антологии «Crossing Centuries» (New Russian Poetry), «Voices from the Frost Place», «Modern Poetry in Translation» (UK).

Является основателем и главным редактором антологии «Stranger at Home. American Poetry with an Accent» (Чужой дома. Американская поэзия «с акцентом»).

Поэзия и эссеистика А.Грицмана на английском языке печатается в американской, британской, ирландской, новозеландской периодике: «Richmond Review» (London, UK), «Manhattan Review», «New Orleans Review», «Notre Dame Review», «Denver Quarterly» и др. изданиях.

Член Российского и Американского ПЕН-клуба, в 2005 году вошёл в шорт-лист премии по поэзии Американского ПЕН-Клуба; был номинирован на премию по литературе «Pushcart Prize». Лауреат премии журнала «Дети Ра» за 2015 год.

Стихи А.Грицмана переведены на несколько европейских языков.

Отзывы о творчестве 
Стихи Андрея Грицмана не имеют очевидных предтеч. Он сам изобрел самолет, на котором поднялся в небо поэзии. Напряженный лиризм и изысканная наблюдательность – вот первые качества его поэтического мира. Андрей Грицман живет в Нью-Йорке, но по сути принадлежит литературе метрополии. Нас разделяет океан, но сближает его талант и общий поток творческих поисков.

Евгений Рейн

Ностальгическая тема перерастает в космополитический взгляд на судьбы мира и живущего в нем человека. …мы становимся, возможно, свидетелями нового поэтического феномена: возникновения не эмигрантской, а именно русской зарубежной словесности.

Алексей Алёхин

Вид с моста, в отличие от вида с обычной дороги, предполагает два горизонта, а путь по нему с большей очевидностью пролегает в обе стороны и потому словно бы теряет свойство безвозвратности, а река, над которой он проходит, из заурядной реки забвения превращается в реку памяти. Книга А. Грицмана воистину стоит на реке.

Владимир Гандельсман, о книге «Вид с моста»

Тут самое главное – душа, ее непрерывное хождение, брожение, скитание и, наконец, мудрение. А сам поэт подобен, конечно, Улиссу, вновь и вновь преодолевающему препятствия (реальные и вымышленные) на пути к самому себе.

Владимир Гандельсман, из рецензии на книгу «Вариации на тему» журнала «Читаем вместе»

Здесь перед нами в меньшей степени притча, нежели исповедь, субъект не прячется за некоторой маской из вертепа, но явлен и подчеркнут. При этом сам строй стиха, гораздо более строг... Возможно, стёртая в русском синодальном переводе личностность библейского высказывания (на недостаточность разнообразия русских переводов Писания почти что «между строк» обращает внимание Грицман в предисловии к книге) в стихах Грицмана проступает с особой силой — при том, что особенно важно, в первую очередь в стихах, непосредственно соотнесенных с библейским текстом:

Данила Давыдов, из рецензии на книгу "Библейские стихи"

Библиография 
 Ничейная земля. Стихи. Альманах Петрополь, 1995
 Вид с моста. Стихи (по-русски и по-английски). Нью-Йорк, Слово-Word, 1998
 Двойник. Стихи. США, Эрмитаж, 2002
 Пересадка. Стихи. Москва, Арион, 2003
 Остров в лесах. Стихи. Санкт-Петербург, Пушкинский фонд, 2004
 Поэт в межкультурном пространстве. Эссе. Москва, изд-во Р.Элинина, 2005
 Long Fall. Poems and Essays. New York, Spuyten Duyvil Press, 2005
 PISCES. Poems. California, Numina Press, 2008
 In Transit. Poems and Essays'' (книга издана в Румынии на английском с румынскими переводами), 2006

Примечания

См. также 
 Современные русские поэты
 Русские поэты США
 Целан, Пауль

Ссылки 
   
 Сайт журнала «Интерпоэзия»  
   3 стиха в английском переводе из антологии Crossing Centuries
 Андрей Грицман: «Поэзия — НАД языком и ДО языка». Интервью на новостном портале RUNYweb.com — Новости США по-русски
 Анатолий Кобенков:  Русские поэты иных берегов — «Восточно-Сибирская ПРАВДА», 2004.
 Андрей Грицман в авторской телепрограмме Александра Карпенко "Книги и люди". Диалог-ТВ, выпуск №49
 Стихи Андрея Грицмана в проекте «NO WAR – ПОЭТЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ»

Русские поэты
Члены ПЕН-клуба
Русские писатели XX века
Русские поэты США
Редакторы XXI века
Русские поэты третьей волны эмиграции
Родившиеся в Москве
Многоязычные писатели
Русские писатели третьей волны эмиграции